Гвадалаха́ра () — название ряда географических объектов в испаноязычных странах.

Топонимы 
 Гвадалахара — второй крупнейший город Мексики (1,5 млн жителей; в агломерации 4,4 млн), столица штата Халиско.
 Гвадалахара — международный аэропорт Гвадалахары, Мексика.
 Гвадалахара — город в Испании (84 тыс. жителей), столица одноимённой провинции.
 Гвадалахара — провинция в центральной части Испании.

Спорт 
 «Гвадалахара» — мексиканский футбольный клуб высшего дивизиона.
 «Гвадалахара» — испанский футбольный клуб второго дивизиона.

См. также 
 Гвадалахарская операция — сражение при Гвадалахаре, эпизод Испанской Гражданской войны, 8—23 марта 1937 года.
 Гвадалахарский метрополитен — система метро в городе Гвадалахара, Мексика.
 Кампинья-де-Гвадалахара — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гвадалахара в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.